Warjag ist die russische Bezeichnung der Waräger und diente als Bezeichnung verschiedener Kriegsschiffe:

 Warjag (Schiff, 1861), Schrauben-Korvette der Bogatyr-Klasse
 Warjag (Schiff, 1899), Kreuzer 1. Klasse
 Warjag (Schiff, 1983), ehemals Tscherwona Ukraina, Raketenkreuzer der Slawa-Klasse
 Liaoning (Schiff), ehemals als Warjag sowjetischer, jetzt chinesischer Flugzeugträger